Vranovići je lahko:
 Vranovići, Bosna in Hercegovina
 Vranovići, Črna gora

Glej tudi 
 Vranoviči (Slovenija)